

Biologia 
AAA – codone adenina-adenina-adenina che codifica per la lisina, nella biologia molecolare

Chimica 
AAA – sigla con cui si identifica il composto chimico acetoacetanilide

Codici 
AAA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Anaa (Polinesia francese)
aaa – codice ISO 639-3 della lingua ghotuo

Sigle 
Advanced Amiga Architecture – tipologia di chipset
All About Apple – museo di informatica dedicato ad Apple
Alleanza Anticomunista Argentina o Tripla A – organizzazione di estrema destra argentina
Amateur Athletic Association – e per estensione indica anche gli AAA Championships
American Accounting Association
American Ambulance Association
American Anthropological Association
American Arbitration Association
American Automobile Association
Aneurisma dell'aorta addominale – in medicina
Anti-Aircraft Artillery – armi contraeree
Asian Athletics Association – federazione asiatica di atletica leggera
Asociación Acuariófila Argentina
Asociación Argentina de Astronomía
Asociación Argentina de Aeronavegantes
Asociación Argentina de Artroscopía
Associazione arma aeronautica
Australian Automobile Association
Authentication Authorization Accounting – protocollo AAA in informatica
Anemia Aplastica Acquisita – in medicina
Lucha Libre AAA Worldwide – federazione messicana di wrestling

Altro 
A.A.A. – stratagemma utilizzato generalmente per mettere in evidenza un annuncio su un giornale, un sito di annunci o, in generale, dovunque siano pubblicati annunci di vario tipo in ordine alfabetico. La pubblicazione in ordine alfabetico garantisce infatti che gli annunci che iniziano con questa lettera siano messi all'inizio della lista e quindi ottengano una maggiore visibilità. Vale per tutte le varianti che si ottengono mettendo una accanto all'altra lettere a o A separate o meno da segni di interpunzione (generalmente il punto). Di solito le lettere sono 3 ma talvolta lo stratagemma è svilito o ridicolizzato dall'indisciplinato uso di file di decine di a
AAA – acronimo inglese di "Ads Always Above" (traduzione letterale italiana: Annunci Sempre Sopra, inteso come prima di altri) che pone gli annunci in evidenza nella elencazione per ordine alfabetico
AAA – nella tradizione manoscritta medievale, il trigramma AAA, costituito da tre lettere triangolari, rappresenta la trinità divina
AAA – tipo di batteria (la pila mini-stilo da 1,5 Volt, quella della maggior parte dei telecomandi)
AAA – tipo di traccia audio, indica che registrazione, mixing e masterizzazione sono analogici
AAA – classe di rating
AAA – gruppo musicale pop giapponese
Aaa! – raccolta di racconti di Aldo Busi
Triplo-A – massimo livello della Minor League Baseball

Pagine correlate 
 A (disambigua)
 Aa